Суперкубок Северной Ирландии по футболу — матч между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Матчи

Лучшие клубы 

Футбольные соревнования в Северной Ирландии
Северная Ирландия